Елтай () — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Елтай — село в Индерском районе Атырауской области.
 Елтай — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.
 Елтай — село в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области.
 Елтай — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Елтай — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.
Елтай - исчезнувшее село в районе Бейимбета Майлина, в Костанайской области, в 35 км от города Рудный.

См. также 
 Ельтай